Кривањ може бити:

 Кривањ (врх), врх у Словачкој, на Високим Татрама
 Кривањ (Дјетва), насељено мјесто у округу Дјетва, Банскобистрички крај, Словачка